Экран для кондиционера — устройство, предназначенное для равномерного перенаправления потоков охлажденного воздуха из кондиционера

История 
Первые экраны для кондиционеров появились в 1961 году. Японская компания Toshiba впервые запустила в серийное производство кондиционеры, разделенные на два блока. Экраны были нужны для охлаждения и перераспределения потоков воздуха с одной точки по всему помещению.

Начиная с первых моделей кондиционеров стала очевидна проблема: прямые потоки охлажденного воздуха, направленные на человека, начали провоцировать различные болезни. Люди, сидящие под кондиционером или рядом с ним, испытывали дискомфорт от прямого потока кондиционированного воздуха, переохлаждались и заболевали.

Первые решения были кустарными, для того чтобы хоть как-то решить эту проблему в ход шли подручные средства: картон, клей, пакеты, что плохо сказывалось на работе техники, но краткосрочно решало проблему.

В современных кондиционерах, проблема с продуванием решается за счет встроенных направляющих для воздуха, но это не всегда решает проблему прямого потока холодного воздуха. Также, не всегда возможно установить кондиционер оптимальным для равномерной вентиляции помещения образом, такое положение вещей чаще всего встречается в квартирах, офисах малых площадей или со сложной планировкой или в зданиях, где на этапе проектирования не была предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Принцип работы и виды экранов 
Экран для кондиционера устанавливается под кондиционером или на сам кондиционер, в зависимости от типа вентиляционного устройства и экрана. Экран отражает прямые потоки холодного воздуха и перенаправляет их под другим углом, создавая условия для равномерной диффузии воздуха в помещении.

Виды экранов для кондиционера напрямую зависят от типов кондиционера:

 экраны для настенных кондиционеров,
 экраны для потолочных кондиционеров,
 экраны для решеток вентиляционной системы,
 экраны для напольно-потолочных кондиционеров.

Материал 
Первоначально, для изготовления экранов во всем мире использовался полиметилметакрилат, однако в силу хрупкости такого материала к 2018 году от него отказались почти все производители экранов. На данный момент, основные материалы для изготовления экранов это перерабатываемые полиэтилентерефталат (ПЭТ) и поликарбонат. Также используется полистирол, но это решение встречается реже из-за высокой сложности вторичной переработки материала.

Примечания 

Кондиционирование